Ma-chi Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Maji Shan (kulle), Jiangsu, 
 Maji Shan (ö i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar